Asiatiska mästerskapet i fotboll för damer 1989 spelades 19–29 december 1989 i Hongkong. Kina vann turneringen för andra gången i rad, i finalen besegrades Taiwan.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinal

Bronsmatch

Final

Externa länkar
RSSSF.com

1989 i Hongkong
Fotbollsåret 1989
Fotboll i Hongkong
1989
WP:Projekt Kina
Sportevenemang i Hongkong